Гіллен () — англійське прізвище. Відомі носії:
 Ейдан Гіллен (1968) — ірландський актор.
 Джек Гіллен (1986) — американський хокеїст.

Англійські прізвища